Mathilde van Savoye (1125-1157), koningin van Portugal
 Mathilde van Savoye (1390-1438), keurvorstin van de Palts